Helferich ist der Familienname folgender Personen:
 Burckhardt Helferich (1887–1982), deutscher Chemiker
 Hans Helferich (1891–1945), deutscher Jurist, Ministerialbeamter und Bankdirektor
 Hans Helferich (Verleger) (?–1954), deutscher Zeitungsverleger
 Heinrich Helferich (1851–1945), deutscher Chirurg und Militärarzt  
 Johann von Helferich (1817–1892), deutscher Nationalökonom
 Matthias Helferich (* 1988), deutscher Politiker (AfD)

Siehe auch:
 Helperich
 Helfferich 
 Helfrich
 Chilperich